Mezcala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mezcala, Guerrero, ort, Eduardo Neri, 
 Mezcala, Jalisco, ort, Tepatitlán de Morelos,